Takamoto Katsuta (* 17. März 1993 in Nagoya) ist ein japanischer Rallyefahrer.

Karriere 
Katsuta begann seine Motorsportkarriere im Kartsport. Er gab sein Debüt mit 12 Jahren und gewann im Alter von 18 Jahren die Formel-Challenge-Japan-Meisterschaft (FCJ). Er stieg in die japanische Formel-3-Meisterschaft auf und sicherte sich dort den zweiten Platz. Während der Formel-3-Saison 2014 begann Katsuta parallel Rallyes zu fahren in der heimischen Rallye-Meisterschaft und er gewann seinen ersten Lauf in der Junior-Klasse.

Im Jahr 2015 bekam Katsuta einen Platz im Nachwuchsförderprogramm für Rallye-Fahrer von Toyota. Fortan fuhr er Rallyes in verschiedenen Klassen in Europa, Ex-Rallye-Weltmeister Tommi Mäkinen wurde sein Mentor. In der WRC-2-Klasse pilotierte Katsuta 2017 und 2018 einem Ford Fiesta R5. Er gewann die Rallye Schweden und die Rallye Chile 2019 für RC2 Fahrzeuge.

Bei seinem Debüt im Toyota Yaris World Rally Car in der obersten Rallye-Klasse WRC erzielte er 2019 den zehnten Rang bei der Rallye Deutschland. Im Jahr 2021 gelang ihm bei der Rallye Kenia sein bisher bestes Resultat mit dem zweiten Rang. Ein Jahr später, bei der gleichen Rallye, belegte er den dritten Platz.

Statistik

WRC-Einzelergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Seite der Rallye-Weltmeisterschaft
 Ergebnisse und Statistiken bei eWRC-results.com

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Japan)
Japaner
Geboren 1993
Mann